

Persone 
 Armand Călinescu – politico ed economista rumeno
 George Călinescu – critico letterario, scrittore e giornalista rumeno
 Matei Călinescu – critico letterario rumeno
 Paul Călinescu – regista e sceneggiatore rumeno